Савіньї́-ан-Терр-Плен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на південний схід від Парижа, 75 км на захід від Діжона, 55 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 62 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 142,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Савіньї-ан-Терр-Плен на сайті французького Національного інституту географії
 Савіньї-ан-Терр-Плен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Савіньї-ан-Терр-Плен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Савіньї-ан-Терр-Плен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Савіньї-ан-Терр-Плен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна